Kanis, dorp in de provincie Utrecht
 Kanis & Gunnink, koffiefabrikant
 Willy Kanis, Nederlandse wielrenster

Zie ook 
 Kanisrivier, water dat door Zweden stroomt
 Kanisstraat 1, monument in Alkmaar